Санхине́с () —испанская фамилия, распространённая в Боливии.

 Санхинес, Карлос Понсе — боливийский археолог.
 Санхинес, Лесли Тарки — боливийская волейболистка.
 Санхинес, Луис Бальон — боливийский коммунист.
 Санхинес, Хорхе Арамайо (род. 1936) — боливийский режиссёр.
 Санхинес, Хорхе Бальон — боливийский коммунист.
  (1786—1864) — боливийский поэт.